Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia 2014 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Slovakia, która odbyła się 16 maja 204 na liczącej 147 kilometrów trasie wokół Bratysławy, z metą w dzielnicy Devín. Wyścig kategorii 1.2 był częścią UCI Europe Tour 2014.

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Slovakia 2014
2014 na Słowacji
2014 w kolarstwie